Робер де Мелён (; ок. 1550 — 4 апреля 1585, под Антверпеном), бургграф (виконт) Гентский, сеньор, затем маркиз де Рубе — один из наиболее выдающихся военачальников времён Нидерландской революции, государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Второй сын Юга де Мелёна, принца д'Эпинуа, и Иоланды де Вершен, дамы де Рубе. По условиям их брачного контракта Робер стал наследником владений матери (Рубе, Ришбур и Комон) и принял титул сеньора де Рубе, затем бургграфа Гентского, полученный благодаря жене.

В мае 1574 Филипп II поручил ему командование ордонансовым отрядом, но губернатор Нидерландов Рекесенс отказался подтвердить назначение, желая выяснить обстоятельства смерти Филиппа фон Мансфельда, второго сына графа Петера Эрнста. Юный Мансфельд, всегда искавший с кем-нибудь ссоры, вступил с Мелёном в спор на конюшне принца Оранского в Брюсселе. Выйдя во двор, противники достали шпаги. Мелён нанес врагу эстоковый удар (coup d'estoc — прямой выпад в грудь), от которого Мансфельд умер на месте, sine cruce sine luce, по выражению Морийона. Благодаря вмешательству Муллара, аббата Сен-Гислена, отец убитого не стал преследовать виновного. В ожидании более благоприятных результатов от демаршей Муллара, Мелён укрылся в замке Валер, где держал двадцать конных аркебузиров, на случай нападения членов семьи Мансфельда.

Правление Хуана Австрийского 

По примеру всех грансеньоров страны, он в 1576 году подписал Гентское умиротворение, участники которого 8 ноября того же года были объявлены короной изменниками, мятежниками и врагами государства. В 1576 году де Рубе был назначен командующим лагерем повстанцев под Мехеленом. По прибытии в Нидерланды Хуана Австрийского Робер де Мелён, вместе с сеньорами Рассенгемом и Виллервалем, был направлен Генеральными штатами для переговоров с новым наместником. Достигнуть соглашения не удалось, и 9 января 1577 Штаты приняли Брюссельскую унию, разработанную графами Буссю и Лаленом, маркизом д'Авре, сенешалем Эно, бургграфом Гентским, сеньорами Шампаньи и Эзом, и постановили собрать корпус под командованием графа де Лалена, бургграфа Гентского и сеньора де Ламотта.

Еще в октябре 1576 Штаты назначили его губернатором Артуа. Мелён прибыл в Аррас с заданием добиться от сословий провинции введения новых налогов, но был принят очень плохо и вынужден ретироваться под насмешки народа. Этот случай произвел на Робера сильное впечатление, заставив задуматься о положении дел в стране. Вскоре бургграф решил сменить лагерь. Позднее, вернувшись в Артуа, он заставил прекратить преследование лиц, неугодных революционному движению. Муллар, ставший епископом Арраса, сеньор де Монтиньи и множество дворян валлонских провинций побуждали его к перемене политического курса. Наконец, он стал одним из самых убежденных сторонников примирения валлонских провинций с королем, на условиях вывода иностранных войск.

В период переговоров Генеральных штатов с Испанией бургграф пользовался значительным доверием Хуана Австрийского, направившего Мелёна послом к королеве Елизавете для сообщения о своем вступлении в должность штатгальтера. Штаты пытались воспользоваться этой миссией и поручили Роберу занять у английского правительства крупную сумму, но дон Хуан запретил эту сделку, поскольку сам имел крупные долги перед английской королевой, и не хотел, чтобы все доходы страны ушли на погашение нового кредита.

Незадолго до возобновления военных действий Робер де Мелён покинул наместника, и 11 сентября 1577 стал генералом кавалерии Штатов в армии принца Оранского, в 1578 году участвовал в битве при Жамблу, и разбил в окрестностях Намюра один из отрядов Хуана Австрийского. Теодор Лёридан, ссылаясь на Страду, пишет, что граф де Лален (командующий пехотой), бургграф Гентский (командующий кавалерией) и Валентен де Пардьё (великий магистр артиллерии), в битве при Жамблу не участвовали, так как незадолго до сражения уехали в Брюссель под предлогом участия в свадебных торжествах, а на самом деле, по слухам, из-за разногласий с принцем Оранским.

Опасаясь оказаться в осаде в Брюсселе, Штаты перебрались в Антверпен, откуда направили просьбы о помощи в соседние страны. Вскоре в Нидерланды вступили войска герцога Алансонского и армия пфальцграфа Казимира, финансировавшаяся англичанами. Французские гугеноты послали на помощь единоверцам Франсуа де Ла Ну. В этих условиях в Нидерландах сформировалась новая партия — группировка Недовольных, выступавшая против политики гёзов и Генеральных штатов, и намеревавшаяся самостоятельно восстановить мир в стране. Робер де Мелён стал одним из ее лидеров.

Хуан Австрийский, будучи не в состоянии воевать с многочисленными противниками, пытался опереться на самых влиятельных людей. Узнав, что Робер де Мелён уехал в свой замок Бёвраж, под Валансьеном, наместник отправил к нему сьера де Мольде с письмами короля Испании и предложением приехать в Намюр. Мелён отказался покидать Эно, но обещал представить королю доказательства своей преданности. Его старший брат, принц д'Эпинуа, верный Генеральным штатам, категорически отверг все предложения испанцев.

Правление Алессандро Фарнезе 

Дон Хуан умер в октябре 1578, оставив дело короля Испании в плачевном состоянии. Сменивший его Алессандро Фарнезе постарался привлечь Робера де Мелёна на свою сторону, рассчитывая, что его богатство, влияние и военные таланты помогут договориться с валлонскими провинциями. Бургграф Гентский, любивший почести, несмотря на обещание, данное дону Хуану, принял предложение Штатов, снова назначивших его губернатором Артуа в декабре 1578.

Новый губернатор прибыл в провинцию вместе с Шарлем де Кроем, маркизом д'Авре, и войском, изгнал сеньора де Капра, и начал устанавливать новые порядки. Фарнезе противопоставил ему Матье Мулара, епископа Аррасского, человека преданного, ловкого и красноречивого, который после нескольких встреч с бургграфом, сумел поколебать его политические взгляды.

В конце декабря 1578 Мелён еще хранил верность Генеральным штатам, но в письме правительству от 31 декабря рекомендовал искать примирения с принцем Пармским. Он надеялся на чудо, вместе с сеньором де Ламоттом, Ударом де Бурнонвилем и другими лидерами Недовольных. При этом с Бурнонвилем Мелён находился в постоянном конфликте. Тот в 1578 году сменил Робера на посту губернатора Артуа, и Мелёну удалось вернуть должность только в декабре. Фарнезе, в свою очередь, предложил утвердить за Робером от имени короля должность губернатора Артуа, от которой сеньор де Капр, несмотря на то, что его рекомендовал король Испании, окончательно отказался. Одновременно наместник склонял на свою сторону Эммануэля-Филибера де Лалена, главу валлонских Недовольных. Вскоре оба вельможи согласились перейти в испанский лагерь, и «умереть за религию и короля».

Бетюнский протест 

Генеральные штаты обвинили перебежчиков в нарушении условий Гентского умиротворения, тогда Робер де Мелён и сеньор де Капр, встретившись в Бетюне, 3 февраля подписали протест, к которому обещал присоединиться и Монтиньи. В этом документе они отрицали свой выход из прежних соглашений, но писали, что также принимают условия вечного эдикта, и будут служить королю Испании. По этому случаю была выбита памятная медаль, на которой Монтиньи, сеньор де Капр и бургграф Гентский изображены, соединяющими руки. Легенда на медали, направленная против принца Оранского, гласит: Junge truces vestras — «соедините ваши страшные руки».

На реверсе помещен символ принца Оранского — крепкое и мощное апельсиновое дерево, листва которого служит убежищем для птиц, которые представляют страну, находящуюся под его контролем, и под сенью его величия. Четыре ветра, со всех сторон атакующие дерево, обозначают силы валлонских городов и Недовольных, намеревающихся свергнуть его власть. Легенда гласит: Vel contra fortior em ito — «идите даже против самого сильного».

Переход на сторону Испании 

Робер де Мелён был утвержден в должности губернатора Артуа, а 1 марта 1579 сеньория Рубе была возведена в ранг маркизата, «что было для Мелёна особенно приятно», и окончательно превратило его в сторонника короля.

Грамотой, направленной 8 марта маркизу де Рубе, король обещал вывести из страны иностранные войска в течение шести недель, оставив только те части, о размещении которых будет достигнута договоренность с валлонскими провинциями. Артуа, Эно, Лилль, Дуэ и Орши «при вмешательстве и великих заслугах названного маркиза де Рубе» 6 апреля 1579 заключили в Мон-Сент-Элуа, близ Арраса, договор с герцогом, подписанный 17 мая, по которому в стране утверждалась римская церковь, и провинции подчинялись королю Испании при условии вывода иностранных войск. Подчинив страну, герцог Пармский собрал для борьбы с оранжистами армию, в которой маркиз де Рубе получил должность генерала кавалерии.

В 1580 году в составе большого отряда Недовольных, которым командовал Петер Эрнст фон Мансфельд, пытался овладеть Брюсселем, но потерпел неудачу. В феврале взял реванш, овладев фортом Вив-Сент-Элуа, который обороняли гентцы во главе с капитаном Клариссом. После этой победы он стал хозяином окрестностей Дейнзе, Куртре и Франк-де-Брюгге.

Разгром Ла Ну 

Противник воспользовался выводом иностранных частей, овладел Куртре и разграбил Менен. Ла Ну захватил Нинове, где взял в плен графа д'Эгмонта. В мае 1580 он осаждал Ингельмюнстер, и в ходе этой осады отлучился из лагеря с частью войск, надеясь внезапным нападением захватить Лилль, где у мятежников имелись сторонники. Маркиз, проинформированный об этой акции, выступил из Рубе с сильным отрядом, настиг Ла Ну у деревни Пек, наголову разбил и заставил отступить.

Несколько дней спустя маркиз, узнав о продовольственном конвое, который отправлялся из Ауденарде в Турне, устроил на пути следования засаду из элитных частей. После долгого и бесплодного ожидания Робер де Мелён собирался уходить, когда его отряд подвергся внезапному нападению Ла Ну, предупрежденного об экспедиции. Командир гугенотов располагал 1200 пешими и сотней всадников. Отразив первый натиск, маркиз контратаковал, обратив в бегство конницу, а затем обрушился на пехоту, которая после отчаянного сопротивления также была разбита и бежала, бросив оружие.

Развивая успех, маркиз двинулся к Ингельмюнстеру, где находилась основная масса войск Ла Ну, и атаковал их ретраншементы. Французы и швейцарцы, застигнутые врасплох, едва смогли выдержать первую атаку, но затем пятьсот воинов из полка Бура, приведенных маркизом, решили исход сражения, закончившегося резней. Пока шел бой, Ла Ну с частью войск атаковал противника с другой стороны, поставив отряд маркиза между двух огней, но Мелён сумел перестроиться, снова атаковал и полностью разгромил гугенотов. Ла Ну и большинство его людей были взяты в плен (10 мая 1580).

Пленение лучшего генерала конфедератов было крупным успехом. Филипп II был настолько им впечатлен, что направил Мелёну благодарственное письмо. Маркиз доставил Ла Ну к наместнику в Монс, а Фарнезе перевез пленника в Лимбургский замок. Ла Ну вышел на свободу только через пять лет, после подчинения мятежных провинций. Он был обменен на графа д'Эгмонта и выкуп в 100 тыс. золотых экю, который согласился выплатить король Наваррский.

Через несколько лет король наградил маркиза за службу передав ему владения старшего брата, осужденного за измену и оскорбление величия.

Окончание кампании 1580 года 

Маркиз де Рубе намеревался напасть на Гент, куда прибыл принц Конде, но проливные дожди сильно задержали пехоту, и внезапная атака стала невозможной. Герцог действовал более удачно, и овладел Маастрихтом.

После этого Робер де Мелён принимал самое активное участие в операциях испанских войск, проходивших с переменным успехом, так он 23 июня 1580 был разбит гарнизоном Менена в окрестностях этого города.

Принц Оранский сумел склонить к измене Виллема ван Хорна, барона ван Хессе, командовавшего своим полком и полком графа д'Эгмонта. Хорн должен был передать Армантьер герцогу Алансонскому, Креки — сдать Эр, а Энши, губернатор цитадели Камбре, открыть противнику ворота. Заговорщики также планировали воспользоваться смотром полков Хорна и Эгмонта, чтобы застрелить Фарнезе во время ружейного салюта. Герцог, узнав о заговоре, хотел дождаться неопровержимых доказательств, но маркиз де Рубе не стал медлить. Под предлогом встречи с матерью в замке, близ Конде, он просил барона составить ему компанию, но в месте, где они должны были встретиться, Хорна ожидал кавалерийский пикет. Барон был арестован и отправлен в Кенуа, где в том же году казнен.

Осада Камбре 

В 1581 году маркиз участвовал во взятии Бушена, и 4 сентября принял капитуляцию гарнизона. По поручению герцога блокировал Камбре, чтобы смирить его голодом, для чего расположился в Маркуэне с полком Эгмонта и семью ротами легкой кавалерии, аркебузиров и жандармов. Из своего укрепления проводил набеги, перехватывая отряды, пытавшиеся помочь городу, но сеньор д'Энши, который там командовал, связался с герцогом Алансонским, и французы прибыли в количестве, достаточном, чтобы заставить маркиза ретироваться.

За время блокады Робер де Мелён нанес французам несколько поражений. Сильный отряд кампмейстера сеньора де Шамуа, пытавшийся оказать помощь осажденным, был внезапно атакован в Премоне скрытно подошедшими частями маркиза, и полностью разгромлен, а предводитель взят в плен и доставлен в Маркуэн. Виконт де Тюренн, имевший у французов репутацию храбреца, пытался прорваться в город с отрядом из 120 дворян, но потерпел неудачу, по поводу которой Сюлли заметил в мемуарах, что эти воины не заслуживают прославления в хрониках, поскольку, встретившись с тяжеловооруженными всадниками роты маркиза де Рубе, числом в 80—100 человек, бежали, почти без боя, потеряв немало  людей убитыми, и 10—12 человек пленными, в их числе и самого виконта.

В одной из перестрелок сам Сюлли едва не попал в плен. После окончания дела он отпустил без выкупа нескольких пленников, оказавшихся охранниками маркиза. Тот поблагодарил француза, назвав его поступок прекрасным и добрым, но предупредил, что если Сюлли окажется в плену, за него потребуют хороший выкуп. Через три года маркиз потребовал значительную сумму за освобождение Тюренна, и понадобилось оказать настойчивое давление и на короля Франции, и на герцога Пармского, чтобы Генрих III согласился выплатить 150 тыс. флоринов.

Турне и Ланс  

Вынужденный, по недостатку сил, отступить от Камбре, герцог Пармский осадил Турне. Некоторое опасение у Фарнезе вызывало то обстоятельство, что двое из его основных капитанов — Рубе и Монтиньи — приходились близкими родственниками руководителям осажденных: первый был братом принца д'Эпинуа, а второй — принцессы. После упорного сопротивления крепость была вынуждена сдаться.

В промежутке между этими осадами сторонники Алансона захватили Ланс, после чего начали тревожить шателению Лилля набегами со стороны От-Дёля. Маркизу де Рубе было поручено их остановить, он отвоевал город и вернул имущество, награбленное противником у местного населения.

Возвращение испанцев 

Когда распространился слух о том, что французы направляют значительные подкрепления Алансону, валлонские провинции высказались за возвращение испанских войск, удаление которых стоило стольких жертв. Требование исходило от народа и духовенства, и Фарнезе, опасавшийся, что знать окажет противодействие, искал поддержки у Робера де Мелёна. В качестве гарантии было решено привлечь дворянство к командованию валлонскими милиционными отрядами, способными уравновесить иностранное военное присутствие. Маркиз де Рубе согласился принять назначение в милицию, и своим примером привлек и других аристократов. Сословия провинций постановили вернуть испанцев.

По этому случаю в Аррасе, губернаторской резиденции маркиза, была отчеканена памятная медаль: на аверсе воин во всеоружии между двумя драконами, обозначавшими герцога Алансонского и принца Оранского, и легенда: En espoire j'atens («Я жду в надежде»). 1582; на реверсе герб Мелёнов и легенда: Marquis de Roubays.

Не дожидаясь нового французского вторжения, герцог решил продолжить операции. Осадив Менен, он взял с собой маркиза де Рубе, о чем было широко известно, но затем отрядил его с частью войск для осады Ауденарде. Результаты соответствовали ожиданиям: когда из Ауденарде на помощь Менену выступили три роты, маркиз встретил их и полностью разгромил, после чего подчинил Ауденарде и ряд других мест власти наместника. Города Хазебрук и Байёль были им преданы разграблению и сожжены (1582).

Король Испании направил герцогу в качестве подкрепления пять тысяч испанцев и четыре тысячи итальянцев, что позволило наместнику развить успех, а маркизу де Рубе дало новые возможности отличиться. Герцог Алансонский, недавно провозглашенный графом Фландрии, ретировался во Францию, а принц Оранский отступил в северные провинции, где и был убит. Гент, Брюссель и Мехелен вернулись под власть короля; Антверпен сопротивлялся, и был осажден.

Осада Антверпена. Гибель Робера де Мелёна 

Понимая сложность задачи, Фарнезе решил блокировать город. Маркиз де Рубе начал операции, и с ходу овладел фортами, прикрывавшими Антверпен. Затем ему было поручено наблюдать за сооружением моста через Шельду, долженствовавшего перекрыть реку и отрезать всякую помощь осажденным. Под его началом были военные корабли, обеспечивавшие проведение работ. Предприятие казалось вовсе неисполнимым, и осажденные насмехались над усилиями противника, но маркиз де Рубе оправдал свою высокую военную репутацию и доверие начальника.

На берегах реки напротив друг друга были сооружены два форта, и большое число кораблей препятствовали снабжению города с воды. Наземные коммуникации также были перекрыты. Лишь по самой середине реки, не перекрытой противником, осажденным еще могли доставлять некоторую помощь. В этих обстоятельствах начались жестокие бои, в одном из которых маркизу удалось взять в плен Телиньи, сына Ла Ну, командовавшего войсками Генеральных штатов.

Это стало его последним подвигом. Мелёну было поручено овладеть фортом Лифкенсхок, и он погиб в апреле 1585 перед укреплением на берегу Шельды, став одной из многочисленных жертв зажигательного судна, направленного осажденными для уничтожения пристани.

Шарль Пио сообщает, что время осады Антверпена маркиз командовал значительным отрядом испанских войск в окрестностях Беверена. По свидетельству современника, Робер де Мелён жестоко преследовал протестантов, своих недавних союзников. Так, при сдаче Брюсселя войскам принца Пармского, он, по словам автора De Historie der Martelaers, приказал утопить Яна Бломартса, по прозвищу Флорианус, протестантского министра, бежавшего из города.

Древность дома де Мелён, огромное богатство, увеличенное владениями и отличиями его брата, принца д'Эпинуа, который был проскрибирован, влияние, которое ему дало губернаторство в Артуа, и его должность генерала кавалерии, которую он передал своим преемникам, как важнейший и наиболее блестящий пост, сделали маркиза де Рубе, как говорит Страда, одним из наиболее заслуженных людей своего времени. Он был первым, перед кем стали опускать копья в знак приветствия, почесть, которую кавалерия не оказывала больше ни одному армейскому генералу.

Герцог Пармский был опечален гибелью товарища по оружию, которого называл своей правой рукой, и демонстрировал неподдельную скорбь при виде обгоревшего тела, которое едва удалось опознать. Он пролил слезы и устроил погребение, настолько почетное, насколько позволяли обстоятельства.

Робер носил гордый девиз Tout ou rien content Melun («Мелён имеет все, или ничего»), и Филипп II пожаловал его в рыцари ордена Золотого руна, но сообщение об этом пришло в Нидерланды уже после гибели военачальника.

Семья 

Жена (9.06.1576): Анна Ролен (ум. 16.02.1603), дама д'Эмери, Рем и Дюизан, дочьь Жоржа Ролена, маршала и наследного главного загонщика графства Эно, и Жанны де Амаль, вдова Максимильена II де Мелёна, бургграфа Гентского. Ее сердце было погребено в церкви Комона.

Брак был бездетным, и, поскольку Пьер де Мелён находился в изгнании во Франции, Филипп II объявил наследницами сестер Робера.

Примечания

Литература 

  
 
 , coll. 336—339

Ссылки 

 
 

Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Участники Восьмидесятилетней войны, Нидерланды
Мелёнский дом